Анри Алекан (, 10 февраля 1909, Париж — 15 июня 2001, Осер) — французский кинооператор.

Биография 
Закончил Национальную консерваторию искусство и ремесел. В 1928—1940 работал помощником оператора. Известность ему принесли послевоенные ленты «Битва на рельсах» (реж. Рене Клеман) и «Красавица и чудовище» (реж. Жан Кокто).

Умер от лейкемии. Похоронен на кладбище Монпарнас.

Избранная фильмография 

 Жизнь принадлежит нам (1936, Жак Беккер)
 Слепая Венера (1941, Абель Ганс)
 Битва на рельсах (1946, Рене Клеман)
 Красавица и чудовище (1946, Жан Кокто)
 Проклятые (1947, Рене Клеман)
 Анна Каренина (1948, Жюльен Дювивье)
 Любовники из Вероны (1949, Андре Кайат)
 Мария из порта (1950, Марсель Карне)
 Жюльетта, или Ключ к сновидениям (1950, Марсель Карне)
 Римские каникулы (1953, Уильям Уайлер, номинация на Оскар)
 Когда ты прочтешь это письмо (1953, Жан-Пьер Мельвиль)
 Королева Марго (1954, Жан Древиль)
 Герои устали (1955, Ив Чампи)
 Один, два, три, четыре (1960, Теренс Янг)
 Аустерлиц (1960, Абель Ганс)
 Принцесса Клевская (1961, Жан Деланнуа)
 Пять миль до полуночи (1962, Анатоль Литвак)
 Топкапи (1964, Жюль Дассен)
 Леди Л (1965, Питер Устинов)
 Тройной крест (1966, Теренс Янг)
 Майерлинг (1968, Теренс Янг)
 Красное солнце (1970, Теренс Янг)
 Естественные границы (1978, Рауль Руис)
 Территория (1981, Рауль Руис)
 Перепевая (1982, Жан-Мари Штрауб, Даниэль Юйе)
 На гребне волны (1982, Рауль Руис)
 Форель (1982, Джозеф Лоузи, премия Сезар)
 Положение вещей (1982, Вим Вендерс)
 Прекрасная пленница (1983, Ален Роб-Грийе)
 Эсфирь (1986, Амос Гитай)
 Небо над Берлином (1987, Вим Вендерс, номинация на Европейскую кинопремию, Немецкая кинопремия, премия Национальной ассоциации кинокритиков США, премия Лос-Анджелесской ассоциации кинокритиков, премия Нью-Йоркского сообщества кинокритиков)
 Берлин — Иерусалим (1989, Амос Гитай)
 Рождение Голема (1991, Амос Гитай)
 Голем, дух изгнанья (1992, Амос Гитай)
 Голем, окаменевший сад (1993, Амос Гитай)

Тексты о кино 
 Les lumières et des ombres. Paris: Librairie du collectionneur, 1991
 Encore une nuit à Paris. Paris: L’Harmattan, 1997
 Le vécu et l’imaginaire: chroniques d’un homme d’images. [S.l.]: Source La Sirène, 1999

Признание 
Член жюри Каннского МКФ (1983).

Литература 
 Wiese H. Die Metaphysik des Lichts: der Kameramann Henri Alekan. Marburg: Schüren, 1996

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров 
 Сайт Института Анри Алекана 

Лауреаты премии Deutscher Filmpreis
Умершие от лейкоза
Лауреаты премии «Сезар» за лучшую операторскую работу
Похороненные на кладбище Монпарнас